«Canelo» puede referirse a:
 Cinnamomum verum, árbol de hoja perenne del género Cinnamomum, originario de Sri Lanka.
 Drimys winteri, árbol de hoja perenne del género Drimys, nativo de Argentina y Chile.
 Saúl Álvarez, boxeador profesional mexicano.
 Canelo, perro de Cádiz (España), conocido por esperar a su dueño durante 12 años.